Кастехон (Наварра) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра.
 Кастехон (Куенка) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Кастехон-де-Вальдехаса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.
 Кастехон-де-Сос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска.
 Кастехон-де-Монегрос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска. 
 Кастехон-де-Торнос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель. 
 Кастехон-де-Аларба — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса. 
 Кастехон-дель-Пуенте — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска. 
 Кастехон-де-Енарес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.
 Кастехон-де-лас-Армас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.